Swietłana Władimirowna Nikołajewa (ros. Светлана Владимировна Николаева; ur. 3 lipca 1987 w Krasawinie) – rosyjska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów oraz dwukrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Swietłana Nikołajewa pojawiła się 25 stycznia 2005 roku podczas europejskiego festiwalu młodzieży w Monthey. Była tam między innymi ósma w biegu na 5 km techniką klasyczną. W 2006 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Kranju. Wspólnie z koleżankami zdobyła tam brązowy medal w sztafecie, a w swoim najlepszym indywidualnym starcie, sprincie techniką dowolną zajęła piąte miejsce. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio była dziewiąta w sprincie stylem klasycznym i biegu łączonym na 10 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 27 października 2007 roku w Düsseldorfie, zajmując 33. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty wywalczyła niedługo później, 1 grudnia w Ruce, gdzie zajęła 23. miejsce w sprincie klasykiem. W klasyfikacji generalnej sezonu 2007/2008 zajęła ostatecznie 85. miejsce. W 2010 roku wystartowała na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten zdobywając brązowe medale w biegu łączonym na 15 km oraz na dystansie 10 km stylem klasycznym. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2010/2011, który ukończyła na 57. pozycji.

Pierwszą seniorską imprezą w jej karierze były mistrzostwa świata w Oslo w 2011 roku. W swoim jedynym starcie, biegu na 10 km techniką klasyczną uplasowała się na 26. miejscu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 85.
 sezon 2010/2011: 57.
 sezon 2011/2012: 74.
 sezon 2012/2013: 62.
 sezon 2013/2014: 85.

Miejsca na podium 
Jak dotąd Nikołajewa nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015